St. George Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. George Township (Kansas)
 St. George Township (Minnesota)